Arcioni ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Arcioni (1827–1898), Schweizer Schriftsteller
 Giulia Arcioni (* 1986), italienische Leichtathletin